Didymobranchus cryptocephalus är en ringmaskart som beskrevs av Schmarda 1861. Didymobranchus cryptocephalus ingår i släktet Didymobranchus och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cryptocephalus